Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су освојили турнир. У финалу су победили браниоце титуле Вашека Поспишила и Џека Сока са 6:3, 7:6(7:5).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Индијан Велса 2016.
Отворено првенство Индијан Велса – мушки парови